Apsis (architectuur), een onderdeel van een gebouw
 Apsis, ook wel apside, een extreem punt in de baan van een hemellichaam